Schmückle ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Daniel Schmückle (1797–1885), württembergischer Politiker
 Georg Schmückle (1880–1948), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Gerd Schmückle (1917–2013), deutscher General
 Hans-Ulrich Schmückle (1916–1993), deutscher Bühnenbildner

 Miron Schmückle (* 1966), deutsch-rumänischer Künstler, Bühnenbildner und Kulturwissenschaftler